{{Infobox animanga personaje serie
|serie =
|nombre =
|otrosnombres =
|edad =
|altura = 
|peso = 
|ocupación =
|procedencia =
|tipoextra = Raza
|extra =Namekiano
|relevancia = Personaje secundario
|familia =Katattsu (padre)Piccolo Daimaō (parte mala)
|seiyu = Takeshi Aono
|doblador =Carlos Segundo Bravo (en Dragon Ball y Dragon Ball Z)César Arias (en Dragon Ball Z Kai)
}}

 es el cargo que ostenta el Dios de un Planeta en la serie de manga y anime Dragon Ball. En el doblaje español del anime, es conocido como el Todopoderoso, o simplemente Dios. Los Kamisama que aparecen en la serie son ayudados por Mr. Popo, y es mencionado que este había servido a su predecesor. Vive en el Palacio de Kamisama, varios kilómetros encima de la Torre de Karin, ambos lugares se comunican con el bastón Nyoibo.

El hijo de Katattsu
El primer Kamisama de la serie era una de las dos mitades en las que se dividió el hijo de Katattsu. Para lograr convertirse en Kamisama tuvo que expulsar toda su maldad, la cual formó a Piccolo Daimaō, su álter ego. Si uno de los dos moría, el otro también. Además, Kamisama es el creador de las Dragon Balls de la Tierra.

Entrenará a todos los guerreros que lleguen hasta su Palacio si obtienen una prueba de confianza de Karin, un cascabel. Entre sus alumnos se encuentran Son Gokū, Krilin, Ten Shin Han, Yamcha, Chaoz, y Yajirobe. Su sucesor fue Dende.

Historia
El namekiano (o namekuseijin) llegó desde su natal Namek a la Tierra en una nave espacial, la cual aterrizó en una meseta esteparia y fría donde vivió por años, olvidando luego su propio origen. Más adelante logró conocer a Kamisama y realizó entrenamientos para ser aceptado como sucesor en ese puesto, lo cual logró tras apartar la maldad que aún existía en él, la cual se separó físicamente de su cuerpo convirtiéndose en un ser aparte y álter ego llamado Piccolo Daimaō. Debido a esto, él y Kamisama compartían un mismo destino pese a estar divididos en dos partes opuestas, de manera que la muerte de uno significaría inexorablemente la muerte del otro, razón por la cual Kamisama no podía acabar con Piccolo Daimaō pese a ser mucho más poderoso (asesinarlo lo llevaría a su propia muerte, por lo que sería tomado como un suicidio, acto prohibido para un Kamisama).

Piccolo Daimaō sembró el caos por el mundo con su enorme poder hasta que fue encerrado por el poderoso Mutaito en un termo eléctrico gracias al Mafūba, técnica energética de su propia creación que al ejecutarla le causó la muerte debido al enorme gasto de energía que conllevó. Tras la muerte de Mutaito, su alumno el Maestro Roshi (en ese entonces joven) tiró el termo a lo profundo del mar. Pero, muchos años después, Pilaf y sus dos ayudantes conseguirían encontrar dicho termo y liberarían a Piccolo Daimaō con la intención de que los ayude a dominar el mundo, aunque éste se adueñó de su nave espacial y los echó; así volvió a causar muerte y destrucción hasta que acabó atravesado por un puñetazo de Son Goku tras un intenso combate, pero antes de morir logró soltar un huevo del que nacería Piccolo, su reencarnación/hijo, por lo que Kamisama siguió viviendo.

El saiyajin Son Gokú fue al palacio de Kamisama donde lo conoció y luego entrenó durante tres años bajo las enseñanzas de su ayudante, Mr. Popo, tras lo cual participó en el  Tenkaichi Budōkai y se enfrentó en la final con Piccolo (el cual en ese momento ya era mucho más poderoso que su padre y que el mismo Kamisama), donde lo derrotó pero lo dejó con vida, más allá de que el propio Kamisama le aconsejó que lo elimine (sin importarle que eso significara su propia muerte) y también porque Son Gokú reveló en ese momento que, si ambos morían, las Dragon Balls de la Tierra se convertirían en piedras, dejándolas totalmente inútiles.

Nappa mató a Piccolo cuando llegó a la Tierra mientras protegía a Son Gohan, falleciendo también Kamisama; y ambos resucitarían gracias a las Dragon Balls de Namek.

Tras la aparición de los androides, decidieron volver a fusionarse. Poco después un namekiano llamado Dende tomaría el puesto de Kamisama.

Dende

Luego de que Kamisama se fusionara con Piccolo la necesidad de que existiera un Kamisama protector de la tierra hizo que Gokū fuera a buscar otro Namek para reemplazarlo. Dende, quien ya había entablado una amistad con Gohan y Krilin, aceptó el cargo.

Véase también 
Katattsu
Piccolo
Piccolo Daimaō

Personajes de Dragon Ball

ca:Llista de personatges de Bola de Drac#D
en:List of Dragon Ball characters#Kami
it:Divinità (Dragon Ball)#Dio della Terra
pt:Namekuseijin#Kami Sama